Давыдовский сельсовет:

Белоруссия 
 Давыдовский сельсовет (Гомельский район) — упразднённый сельсовет, Гомельский район, Гомельская область
 Давыдовский сельсовет (Светлогорский район) — сельсовет, Светлогорский район, Гомельская область

Россия 
 Давыдовский сельсовет — сельское поселение, Курганская область
 Давыдовский сельсовет — в Истринском (1939—1957, 1960—1962) и Красногорском (1957—1960) районах Московской области
 Давыдовский сельсовет — в Куровском (1929—1959) и Орехово-Зуевском (1959—1994) районах Московской области.